Biografies
 Joan Botella Asensi, polític valencià
 Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política de la UAB